Turchia
Distretto di Ereğli – distretto della provincia di Konya
Distretto di Ereğli – distretto della provincia di Zonguldak